Higgins Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Higgins Block (Kentucky), ID-Nr. 77000613
 Higgins Block (Montana), ID-Nr. 79003720